Franciaország
Saint-Eugène, település Aisne megyében
Saint-Eugène, település Charente-Maritime megyében
Saint-Eugène, település Saône-et-Loire megyében